Soldă este un termen folosit în armată, pentru a defini salariul lunar acordat unui militar, precum și personalului civil din armată.

Etimologie 
Cuvântul românesc soldă este împrumutat din . Acest cuvânt francez, solde, este împrumutat din , care, la rândul său, provine de la denumirea monedei romane Solidus.

Bibliografie 
 Florin Marcu, Constant Maneca, Dicționar de neologisme, Ediția a III-a, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1978
 Albert Dauzat, Jean Dubois, Henri Mitterand, Nouveau dictionnaire étymologique et historique par..., quatrième édition revue et corrigée, Librairie Larousse, Paris, 1977. ISBN 2-03-020210-X
 Paul Robert, Le Petit Robert 1, par... , Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, rédaction dirigée par A. Rey et J. Rey-Debove, Le Robert, Paris, 1992 ISBN 2-85036-186-0.
 Ioan Oprea, Carmen-Gabriela Pamfil, Rodica Radu, Victoria Zăstroiu, Noul dicționar universal al limbii române, Ediția a doua, Editura Litera Internațional, București - Chișinău, 2007.

Note

Vezi și
 Armată

Salarizare
Terminologie militară